Werbka (ukrainisch und russisch ) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

Dörfer
 Werbka (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
 Werbka (Tschetschelnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tschetschelnyk
 Werbka (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Werbka (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska
 Werbka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Werbka (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw
 Werbka (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi

Flüsse
 Werbka (Slutsch), Nebenfluss des Slutsch
 Werbka (Südlicher Bug), Nebenfluss des Südlichen Bugs